Gibraltar Hill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gibraltar Hill (Williamsdale, New South Wales), berg, 
 Gibraltar Hill (Bungendore, New South Wales), berg,